Mario García (Mario Valentín García Fernández, n. 1999) – calciatore uruguaiano
 Mario García – pallanuotista spagnolo
 Mario García – mezzofondista spagnolo
 Mario García – bassista spagnolo, membro del gruppo Dark Moor
 Mario García – attore spagnolo